Il Campionato Primavera 4 2022-2023 sarà la 2ª edizione del Campionato Primavera 4, inizierà il 24 settembre 2022 e terminerà il 15 aprile 2023.

Stagione

Novità 
La prima stagione del nuovo Campionato Primavera 4 ha visto la promozione nel Campionato Primavera 3 di  e , però a seguito della retrocessione della prima squadra di quest’ultima, è stata ripescata la . In seguito sono state ripescate nel Campionato Primavera 3 anche , , ,  e . Tra le nuove squadre andranno ad aggiungersi le nove promosse dalla Serie D, ovvero , , , , , , ,  e  e la ripescata dalla Serie D .

Regolamento 
Il campionato Primavera 4 si articola in due fasi successive:
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in due gironi da tredici squadre. Al termine di questa fase, la prime quattro classificate di ogni girone vengono ammesse ai play off per la promozione. Al termine della Regular Season del Campionato Primavera 4, la prima classificata di ogni girone, per un totale di due squadre, acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Primavera 3 2023/2024.
 Play-off per la promozione: Le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° 5º e 6º posto di ciascun girone al termine della regular season, per un totale di dieci squadre, saranno ammesse alla Fase Play Off per la promozione al Campionato Primavera 3 2023/2024.
Le due Società classificatesi al 2º posto di ciascun girone al termine della regular season sono considerate "teste di serie" e accedono direttamente alle Finali, con l'avvertenza che non possono incontrarsi tra loro.
I Play Off del Campionato Primavera 4 2022/2023 si articolano su tre turni successivi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.
Nei play off le società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. 
Le vincenti della finale acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Primavera 3.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 3 2023-2024.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Primo turno

Secondo turno

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 3 2023-2024.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Primo turno

Secondo turno

Play-off (fase nazionale)

Finale

Voci correlate 
Campionato Primavera 1 2022-2023
Campionato Primavera 2 2022-2023
Campionato Primavera 3 2022-2023

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022-2023